Małopolska grupa zachodnia IV ligi – istniejąca w latach 2000-2006 i 2011-2022 grupa IV ligi. Występowało w niej od 16 do 18 drużyn z województwa małopolskiego. Opiekunem rozgrywek był Małopolski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Krakowie. Do sezonu 2005/2006 grupa ta nosiła nazwę grupy krakowskiej, natomiast od sezonu 2011/2012 do sezonu 2021/2022 małopolskiej zachodniej. W latach 2000-2006 i 2016-2022 mistrz grał w  barażach o awans do III ligi, natomiast w latach 2011-2016 uzyskiwał on bezpośredni awans do III ligi.

Sezon 2019/2020 

||rowspan=1|

||rowspan=10|

 

||rowspan=3|

Sezon 2018/2019 

||rowspan=11|

Baraże o III ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano mecze barażowe o miejsce w III lidze w sezonie 2019/2020 pomiędzy 1. drużyną IV ligi (grupa małopolska wschodnia), a 1. zespołem IV ligi (grupa małopolska zachodnia). Mecze odbyły się odpowiednio 20 i 25 czerwca 2019.

Awans do III ligi w sezonie 2019/2020 uzyskał Jutrzenka Giebułtów.

Sezon 2017/2018 

 

||rowspan=11|

Baraże o III ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano mecze barażowe o miejsce w III lidze w sezonie 2018/2019 pomiędzy 1. drużyną IV ligi (grupa małopolska wschodnia), a 1. zespołem IV ligi (grupa małopolska zachodnia). Mecze odbyły się odpowiednio 16 i 24 czerwca 2018.

Awans do III ligi w sezonie 2018/2019 uzyskał Hutnik Kraków.

Sezon 2016/2017 

||rowspan=13|

Baraże o III ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano dwumecz barażowy o awans do III ligi w sezonie 2017/2018 pomiędzy 1. drużyną IV ligi, grupa małopolska zachód a 1. zespołem IV ligi, grupa małopolska wschód. Mecze odbyły się 21 i 24 czerwca 2017.

Awans uzyskali Wiślanie Jaśkowice.

Wynik dwumeczu – 3:2 dla Wiślan Jaśkowice.

Sezon 2015/2016 

||rowspan=15|

Sezon 2014/2015 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2013/2014 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

.
 Do III ligi awansował MKS Trzebinia-Siersza.

Sezon 2012/2013 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

 Awans do III ligi, grupa małopolsko-świętokrzyska uzyskała Soła Oświęcim.
 Do klasy okręgowej spadły: Czarni Staniątki, Orzeł Balin, Przeciszovia Przeciszów.

Sezon 2011/2012

Sezon 2010/2011

Sezon 2009/2010

Sezon 2008/2009 
Od sezonu 2008/2009 IV liga stanowi piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

 Awans uzyskały Beskid Andrychów i MZKS Alwernia.

Sezon 2007/2008 

 Unia Tarnów zagrała w barażu o awans do nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy IV ligi.
 Wisła II Kraków wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Mecze rundy wiosennej z jej udziałem rozstały rozstrzygnięte na korzyść rywali.
 Fablok Chrzanów spadł do V ligi.

Sezon 2006/2007 

 Przebój Wolbrom awansował do III ligi, grupy IV
 MLKS Żabno, Orkan Szczyrzyc, Orzeł Dębno i Garbarz Zembrzyce spadły do klasy okręgowej

Sezon 2005/2006 
Przygotowania do reorganizacji ligi. Od następnego sezonu (2006/07) w województwie małopolskim będzie tylko jedna grupa IV ligi.

 Okocimski KS Brzesko awansował do baraży o III ligę
 Wolania Wola Rzędzińska, Tarnovia Tarnów, Łosoś Łososina Dolna, Poprad Muszyna, Dunajec Nowy Sącz, Victoria Witowice Dolne, LKS Kobylanka i Strażak Mokrzyska spadły do klasy okręgowej

Baraże o awans do III ligi 
 21 czerwca: Okocimski KS Brzesko – Puszcza Niepołomice  2:1 (1:1)
 25 czerwca: Puszcza Niepołomice  - Okocimski KS Brzesko 3:3 (3:0)

Okocimski KS Brzesko awansował do III ligi, grupy IV.

Sezon 2004/2005 

 Kolejarz Stróże awansował do baraży o III ligę
 Huragan Waksmund spadł do klasy okręgowej

Baraże o awans do III ligi 
 Garbarnia Kraków – Kolejarz Stróże  2:1 
 Kolejarz Stróże - Garbarnia Kraków  2:0

Kolejarz Stróże awansował do III ligi, grupy IV.

Przypisy 

Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce